Мобилна мрежа може да се отнася до:

 вид телекомуникационна мрежа за мобилна телефония, която най-често се реализира като клетъчна мрежа.
 Мобилен уеб

Мобилни телекомуникации